Le mot élection vien du latin .

Administration et politique 
 Une élection est le choix, par le vote d'électeurs, de personnes destinées à occuper une fonction politique, économique ou sociale.
 Une élection est une subdivision financière de la France de l’Ancien Régime.

Religion 
 L'élection est une doctrine biblique.
 L'élection conditionnelle est une doctrine arminienne.
 L'élection inconditionnelle est une doctrine calviniste.

Cinéma 
 Election est un film hongkongais réalisé par Johnnie To en 2005.
 Election 2 est un film hongkongais réalisé par Johnnie To en 2006.